Craggs peut faire référence à : 
 Edward Craggs-Eliot (1er baron Eliot) (1727-1804), homme d'État anglais.
 Helen Millar Craggs (1888–1969), suffragette et pharmacienne britannique.
 James Craggs le jeune (1686-1721), homme d'État anglais.

Voir aussi 
  
 The Crags, groupe de rock suisse.
 Creswell Crags, une gorge calcaire à la frontière des comtés anglais du Derbyshire et du Nottinghamshire, au Royaume-Uni.